Harcourt steht für:

 Harcourt, eine Gemeinde im Département Eure, Frankreich
 Thury-Harcourt, eine Gemeinde in Frankreich
 Harcourt (Victoria), eine Stadt in Australien
 Harcourt (Iowa), eine Stadt in den Vereinigten Staaten
 Harcourt Road, eine Hauptgeschäftsstraße in Hongkong
 Harcourt House, eine Kunstgalerie in Edmonton, Alberta, Kanada
 Harcourt (Verlag), US-amerikanischer Verlag
 Harcourt Arboretum, Arboretum der Universität Oxford, Vereinigtes Königreich

Harcourt ist der Familienname folgender Personen:
 Alison Harcourt (* 1929), australische Mathematikerin und Wirtschaftswissenschaftlerin
 Anne Pierre d’Harcourt (1701–1783), französischer Adliger, Gouverneur der Normandie, Marschall von Frankreich
 Armand d’Harcourt (1883–1975), französischer Konteradmiral
 Augustus George Vernon Harcourt (1834–1919), englischer Chemiker 
 Bernard E. Harcourt (* 1963), US-amerikanischer Rechts- und Politikwissenschaftler
 Bruno d’Harcourt (1899–1930), französischer Adliger und Automobilrennfahrer
 Cecil Harcourt (1892–1959), britischer Marineoffizier
 David Harcourt-Smith (* 1931), britischer Air Chief Marshal
 Ed Harcourt (Edward Henry Richard Harcourt-Smith; * 1977), englischer Singer-Songwriter

 François, duc d’Harcourt (1689–1750), französischer Militär
 François-Henri d’Harcourt (1726–1802), französischer General, Herzog und Pair von Frankreich
 Geoffrey Harcourt (1931–2021), australischer Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftshistoriker

 Henri de Lorraine-Harcourt (1601–1666), französischer Heerführer
 Henri d’Harcourt (1654–1718), französischer Adliger, Marschall und Diplomat
 Lewis Vernon Harcourt, 1. Viscount Harcourt (1863–1922), britischer Politiker
 Michael Harcourt (Mike; * 1943), kanadischer Rechtsanwalt, Autor und Politiker
 Philip de Harcourt, englischer Lordkanzler
 Richard Harcourt (1849–1932), kanadischer Richter und Politiker (Ontario)

Siehe auch:
 Kap Harcourt, Kap Südgeorgiens, Südatlantik
 Harcourt Island, Insel vor Südgeorgien, Südatlantik
 Mount Harcourt, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Vernon Harcourt, Verg im Viktorialand, Antarktika
 Port Harcourt, Hafenstadt in Nigeria
 Graf von Harcourt, normannischer und französischer Adelstitel
 Satz von Harcourt, Aussage in der Elementargeometrie
 D’Harcourt